Римкус — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Римкус, Вит (род. 1973) — латвийский футболист, нападающий, экс-игрок сборной Латвии.
 Римкус, Эдвард (1913—1999) — американский бобслеист.